HMS Collingwood ha sido el nombre utilizado por tres buques y un establecimiento en tierra de la Royal Navy británica, en memoria de Cuthbert Collingwood, primer Baron Collingwood.

  (1841) – Fue un navío de línea de 80 cañones, reconvertido a navío propulsado por hélice en 1861, y vendido en 1867.
  (1882) – fue un acorazado en servicio desde 1882 hasta 1909.
  (1908) – fue uno de los primeros acorazados tipo Dreadnought participó en la Batalla de Jutlandia, y fue vendido para desguace en 1922.
  (1940) - El establecimiento en tierra, fue inaugurado en 1940 como campo de reclutas durante la Segunda Guerra Mundial es la base de varias unidades de entrenamiento de la Royal Navy.

Referencias 
 
 

Nombres de buques británicos